Паллей — фамилия:

 Паллей, Зиновий Соломонович (1912—1979) — советский учёный.
 Паллей, Павел Иванович (1901—1962) — советский кинематографист.

См. также